Naselja u Sloveniji
 Hinje (Sevnica, Slovenija), naselje u općini Sevnica
 Hinje (Žužemberk, Slovenija), naselje u općini Žužemberk